Pytanie filtrujące – rodzaj pytania kwestionariuszowego umieszczane (w kwestionariuszu) jako poprzedzające w stosunku do następnego (następnych). Najczęściej nazwę tę stosuje się wobec pytań stawianych na samym początku wywiadu i mających ustalić, czy respondent spełnia wymogi określone przez twórcę badania. Zazwyczaj jest to przynależność do populacji podlegającej badaniu (ewentualnie jednej z wielu, jeśli poszczególnym grupom przyznane zostały parytety). Wśród najczęstszych pytań tego typu są pytania o wiek, płeć, przedział dochodu, profile zachowań itp. Bardzo częste jest pytanie o badania ankietowe, w których respondent brał udział – badacze wolą unikać "zawodowych respondentów" jako mniej wiarygodnych.

Czasem też w ten sposób nazywa się część sterującą pytań rozgałęzionych. Pytania tego typu stawiane są wówczas, gdy następne pytanie lub ich cały blok może konkretnego respondenta nie dotyczyć. Odpowiedź na tego typu pytanie daje możliwość jego pominięcia.

Pytania tego typu stawiane są wówczas, gdy, na przykład, badacz chce poznać opinię badanego na dany temat a nie wie, czy problem go dotyczy. Pytania filtrujące często są pytaniami rozstrzygnięcia.

filtrujące
Psychometria